

Patronyme 
 Francesco Sonis (né en 2002), joueur d'échecs italien ;
 Louis-Gaston de Sonis (1825-1887), officier de l'armée française ;
 Pierre Sonis (1799-1879), homme politique français.

Autres 
 Château de Sonis à Mouterhouse.

Homonymie de patronyme